Allier může znamenat:

Geografie

Řeky 
 Allier (řeka) – řeka ve Francii

Administrativní jednotky ve Francii 
 Departement: Allier (departement)
 Kanton: kanton Varennes-sur-Allier
 Obce na řece Allier (řeka): Beaune-d'Allier, Bellerive-sur-Allier, Bessay-sur-Allier, Château-sur-Allier, Cosne-d'Allier, Monétay-sur-Allier, Noyant-d'Allier, Saint-Éloy-d'Allier, Toulon-sur-Allier, Ussel-d'Allier, Varennes-sur-Allier, Villefranche-d'Allier, Villeneuve-sur-Allier, Mazeyrat-d'Allier, Monistrol-d'Allier, Saint-Arcons-d'Allier, Saint-Christophe-d'Allier, Saint-Didier-d'Allier, Saint-Préjet-d'Allier, Saint-Privat-d'Allier, Villeneuve-d'Allier, Pérignat-sur-Allier, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Apremont-sur-Allier, Mornay-sur-Allier, Mars-sur-Allier
 Allier (Hautes-Pyrénées) — obec v regionu Hautes-Pyrénées ve Francii

Lidé 
 Thomas Allier — francouzský motocyklový BMX jezdec